Zerwij z Shannen Doherty (ang. Breaking Up with Shannen Doherty) – amerykański program telewizyjny typu reality show. Premierowy odcinek został wyemitowany 22 sierpnia 2006 roku na antenie Oxygen. W Polsce nadawany był dawniej na kanale MTV Polska. Program prowadziła amerykańska aktorka Shannen Doherty.

Prowadząca Shannen Doherty służy radą parom, których związki się nie układają, próbując doprowadzić do porozumienia lub namawiając do rozstania.

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy typu reality show